salamandra – rodzaj płazów ogoniastych z rodziny salamandrowatych
 salamandra – rodzaj istot legendarnych, jeden z żywiołaków
 „Salamandra” – magazyn przyrodniczy, półrocznik wydawany od 1994 roku
 „Salamandra” – miesięcznik żołnierzy 1 Dywizji Pancernej ukazujący się w latach 1946-1947
 Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 IS-A Salamandra – powojenny polski szybowiec szkolno-treningowy
 Salamandra – radziecki film niemy z 1928 roku w reżyserii Grigorija Roszala
Zobacz też: Salamander.